Kentaro Moriya (Yokohama, 21 de setembro de 1988) é um futebolista profissional japonês que atua como meia.

Carreira 
Kentaro Moriya começou a carreira no Yokohama F. Marinos.

Títulos
 Kawasaki Frontale
 Campeonato Japonês: 2017, 2018

Naturais de Yokohama
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Futebolistas do Kawasaki Frontale